Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Dänisches Aufgebot

Spiele der dänischen Mannschaft 

Danemark
1996